Dumuzi, kasneje znan kot Tammuz, je bil mezopotamski bog, povezan s pastirji in prvi  mož boginje Inane, kasneje znane kot Ištar.

V sumerski mitologiji  je bila Dumuzijeva sestra Geštinana boginja poljedelstva, plodnosti in razlaganja sanj. Na seznamu sumerskih kraljev je omenjen kot predpotopni kralj Bad-tibire in zgodnji kralj Uruka. V sumerski pesnitvi Inana ima raje kmeta Dumuzi tekmuje s kmetom Enkimdujem za Inanino roko in poroko. V pesnitvi Inanin spust v podzemni svet Dumuzi ne objokuje Inanine smrti, zato Inana po svoji vrnitvi dovoli demonom gallujem, da ga potegnejo v podzemni svet kot njeno zamenjavo. Inana kasneje obžaluje svojo odločitev in odloči, da bo Dumuzid pol leta preživel v podzemnem svetu, drugo polovico pa z njo. V času, ko bo z njo, ga bo v podzemnem svetu nadomeščala sestra Geštinana, kar je imelo za posledico menjavanje letnih časov.

V Epu o Gilgamešu je na Tablici VI Tammuz omenjen kot eden od Ištarinih bivših ljubimcev, ki se je pretvoril v ptiča allaluja z zlomljenim krilom. Dumuzi je bil povezan s plodnostjo in vegetacijo, vroča in suha poletja v Mezopotamiji pa naj bi bila posledica Dumuzijeve polletne smrti. Poletni meseci so nosili njegovo ime, ljudje po vsej Mezopotamiji pa so se udeleževali javnih obredov žalovanja za njim. V poznem 20.  stoletju so teologi na splošno menili, da so kralji med sumerskim festivalom Akitu svojo legitimnost lahko vzpostavili tako, da so prevzeli vlogo Dumuzija in vstopili v obredne spolne odnose z vrhovno Inanino svečenico  kot del obreda svete poroke. To mnenje zdaj zaradi napačne razlage sumerskih knjižnih besedil na splošno ne velja več. Kult Dumuzija se je kasneje razširil v Levant in Grčijo, kjer je dobil zahodnosemitsko ime Adonis.

Kult Ištar in Tammuza se je ohranil do 11. stoletja n. št., v nekatrih delih Mezopotamije celo do 18. stoletja. Tammuz je omenjen v Knjigi preroka Ezekiela  in drugih odlomkih hebrejske Biblije. V poznem 19. in zgodnjem 20. stoletju so teologi v Tammuzu na splošno videli prapodobo umirajočega in vstajajočega boga. Odkritje celotnega sumerskega besedila pesnitve Inanin spust v podzemni svet je takšno videnje ovrglo, ker se pripoved ne konča z Dumuzijevim vstajenjem, ampak z njegovo smrtjo. Dumuzijevo rešitev iz podzemnega sveta in njegovo vrnitev v nebesa, so kasneje odkrili v besedilu Dumuzijeva vrnitev, prevedenem leta 1963. Teologi so prapodobo umirajočega in vstajajočega boga kljub temu večinoma zavrgli.

Rodoslovje sumerskih bogov

Opombe

Sklici

Mezopotamska božanstva
Bogovi kmetijstva